Igor' Valentinovič Kurašov (1972-), ex cestista russo
 Igor' Kurašov (1987-), rugbista a 15 russo